Frumosu se poate referi la:
 Frumosu, Neamț, Moldova
 Frumosu, Suceava, Moldova

Toponime românești